Jméno a příjmení František Chovanec má více nositelů:

 František Chovanec (* 1944) – slovenský fotbalista
 František Chovanec (1968) (* 1968) – český fotbalista
 František Chovanec (politik) (1900–1972) – československý politik